Dette er en oversigt over de personer, der har været Premierministre i Bhutan. 

På det lokale sprog Dzongkha i Bhutan anvendes betegnelsen Lonchen.

Kilder 

Bhutan
Lister over regeringsledere